Plaatsen in Bulgarije
Tsjerkovna (Razgrad), een dorp in oblast Razgrad
Tsjerkovna (Silistra), een dorp in oblast Silistra
Tsjerkovna (Targovisjte), een dorp in oblast Targovisjte
Tsjerkovna (Varna), een dorp in oblast Varna